La Bestia puede referirse a:
La Bestia del apocalipsis. 
La Bestia, sobrenombre de una red ferroviaria mexicana de carga que emplean los migrantes en su camino hacia Estados Unidos.
Bestia (Marvel Comics), un personaje ficticio, un superhéroe que aparece en los cómics publicados por Marvel Comics.
La Bestia (Buffyverso), un personajes de la serie de televisión estadounidense Ángel.
La Bestia, sobrenombre del coche oficial del presidente de Estados Unidos.
La Bestia, novela de Carmen Mola.
La Bella y la Bestia (desambiguación)
La Bestia* :embrujo que se Arriaga en Dubhe en las guerras del mundo emergido
La Bestia Rock* : banda tributo a la Renga de Corrientes capital formada en abril del 2017
La Bestia (The Beast)* : serie de TV protagonizada por el actor Patrick Swayze.
La bestia (álbum): álbum debut del rapero Almighty.